Евге́ний Миха́йлович Горбатю́к (23 октября 1914, Копытинцы — 2 марта 1978) — советский лётчик-ас истребительной авиации и военачальник, Герой Советского Союза (4.03.1942), генерал-полковник авиации (1967). В начале Великой Отечественной войны — командир эскадрильи 28-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО Войск противовоздушной обороны страны.

Молодость и начало военной службы 
Родился 23 октября 1914 года в селе Копытинцы в крестьянской семье. Украинец. С 1914 года семья жила в Верхнеднепровске, с 1923 — в Никополе. Окончил школу-семилетку в Никополе в 1929 году, Златопольский сельскохозяйственный техникум в 1933 году. С 1933 года работал секретарём комитета комсомола колхоза имени В. Воровского в Новомиргородском районе, с марта 1935 — председателем рабочего комитета Златопольской машинно-тракторной станции, с октября 1935 — заведующим отдела пионеров Златопольского районного комитета ВЛКСМ.

В Красной Армии с августа 1936 года. В 1938 году окончил 1-ю военную школу лётчиков имени А. Ф. Мясникова. С 1938 года служил лётчиком и командиром звена 23-го истребительного авиаполка ВВС Киевского военного округа (Житомир). С июля 1939 года — адъютант старший эскадрильи 28-го истребительного авиационного полка ПВО. В сентябре 1939 года участвовал в освободительном походе РККА в Западную Украину. В начале июня 1941 года назначен заместителем командира эскадрильи. Член ВКП(б) с 1940 года.

Великая Отечественная война 
С первого дня Великой Отечественной войны — в действующей армии. Утром 22 июня 1941 года уже дрался с немецкими самолётами над Западной Украиной, на следующий день был ранен в воздушном бою, но от отправки в госпиталь отказался. В составе полка воевал на Юго-Западном фронте. Участник приграничного сражения на Западной Украине, Киевской оборонительной операции. В первые дни Великой Отечественной войны сбил 2 немецких самолёта. В октябре 1941 года полк был передан в состав 6-го истребительного авиакорпуса ПВО Московской зоны ПВО, тогда же был назначен исполняющим обязанности командира эскадрильи. Активно участвовал в противовоздушной обороне Москвы от ставших почти ежедневными налётов немецкой авиации. К февралю 1942 года совершил 203 успешных боевых вылета, в 26 воздушных боях сбил 4 самолёта противника, уничтожил значительное количество вражеской боевой техники и живой силы: 5 танков, 2 бронемашины, 40 автомашин, 3 зенитных пулемёта, 2 конные повозки с боеприпасами. Эскадрилья под его командованием провела 48 воздушных боёв и сбила 13 немецких самолётов без своих потерь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу войск противовоздушной обороны» от 4 марта 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему лейтенанту Горбатюку Евгению Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 665). 

В июле 1943 года назначен заместителем командира 28-го ИАП, который оставался нести службу по воздушному прикрытию Москвы.

В феврале 1944 года майор назначен командиром 63-го гвардейского истребительного авиационного полка (3-я гвардейская истребительная авиационная дивизия). Вверенный Горбатюку авиаполк успешно сражался на 3-м Белорусском и 1-й Прибалтийском фронтах, хорошо проявив себя в Белорусской и Прибалтийской наступательных операциях.

В ноябре 1944 года назначен заместителем, а в декабре 1944 года — временно исполняющим должность командира 3-й гвардейской Брянской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени истребительной авиационной дивизии (1-й гвардейский истребительный авиационный корпус). Сначала дивизия сражалась на 2-м Прибалтийском фронте и участвовала в Восточно-Прусской наступательной операции. В марте 1945 года её, как и весь корпус, передали в 16-ю воздушную армию 1-го Белорусского фронта. В её составе истребители авиадивизии активно участвовали в Берлинской наступательной операции, штурме и взятии Берлина. 

В середине марта 1945 года в дивизию прибыл новый командир полковник И. И. Иванов, а подполковник Е. М. Горбатюк вернулся на должность заместителя командира дивизии.

За годы войны воевал на истребителях МиГ-3, И-16, Аэрокобра, Ла-5, Ла-7. Совершил 332 успешных боевых вылета, в том числе 52 — на штурмовку; провёл десятки воздушных боёв. Относительно количества воздушных побед аса в Великой Отечественной войне в литературе и источниках имеются большие противоречия. Так, в итоговом наградном листе за Великую Отечественную войну, подписанном летом 1945 года, указаны 10 личных побед (при этом не упомянуты групповые победы, хотя в предыдущих наградных документах они указывались), эта же информация указана в труде «Великая Отечественная. Комдивы» (но там приведены неверные сведения о количестве боевых вылетов лётчика). По другим данным, одержал действительно 10 побед в воздушных боях, но из их числа 5 личных побед и 5 в составе группы. Согласно воспоминаниям генерала Д. А. Журавлёва, Евгений Горбатюк одержал 19 побед — 11 личных и 8 групповых, эта цифра часто повторяется в публикациях в прессе и в Интернете, но никаких документальных подтверждений её не приводилось. Есть публикации о 10 личных и 9 групповых победах аса.

Послевоенная служба 
После войны продолжал служить в 3-й гвардейской истребительной авиадивизии до ноября 1946 года (дивизия вошла в состав Группы советских оккупационных войск в Германии). В октябре 1947 года назначен на должность командира 129-й истребительной авиадивизии 14-го истребительного авиационного корпуса 1-й воздушной армии Белорусского военного округа. С января 1950 года служил начальником отдела боевой подготовки Управления ВВС Московского военного округа, в октябре 1951 года назначен заместителем командующего ВВС Московского военного округа.

В 1955 году он окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С декабря 1955 года командовал 71-м истребительным авиационным корпусом в составе 24-й воздушной армии. С ноября 1956 года — командующий ВВС Южной группы войск, а с июля 1959 года — командующий ВВС Московского военного округа. В 1967 году генерал-лейтенанту авиации Горбатюку Е. М. присвоено воинское звание генерал-полковник авиации. С июня 1971 года — заместитель главнокомандующего ВВС по ВУЗам — начальник военно-учебных заведений ВВС, с января 1977 года — консультант Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина.

Умер 2 марта 1978 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Воинские звания 
 лейтенант — 23.08.1938;
 старший лейтенант — 10.12.1941;
 капитан — 13.04.1942;
 майор — 5.12.1943;
 подполковник — 29.05.1944;
 полковник — 20.10.1947;
 генерал-майор авиации — 22.04.1956;
 генерал-лейтенант авиации — 7.05.1960;
 генерал-полковник авиации — 25.10.1967.

Награды 
 Герой Советского Союза (4.03.1941)
 Два ордена Ленина (4.03.1941, 24.11.1966)
 Три ордена Красного Знамени (8.07.1941, 1.08.1945, 30.12.1956)
 Орден Александра Невского (10.07.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (1.05.1943)
 Орден Трудового Красного Знамени (16.12.1972)
 Орден Красной Звезды (19.11.1951)
 Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени (21.02.1978)
 Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (30.04.1975)
 Медаль «За боевые заслуги» (5.11.1946)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Орден «За заслуги перед Отечеством» в серебре (ГДР, 8.05.1975)
 Орден «9 сентября 1944 года» 3-й степени с мечами (Болгария, 14.09.1974)
 Орден «За боевые заслуги» (Монголия, 6.07.1971)
 Медаль «Победы и Свободы» (Польша, 26.10.1945)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия, 1971)
 Медаль «30 лет Победы над фашистской Германией» (Болгария, 1975)

Примечания

Литература 
 
 
 Рабичев В. Н. Всех родов оружия солдаты. — , 1976.
 Гордость и слава Подолии. — Львов, 1985.

Ссылки 
 
 Е. М. Горбатюк на сайте «Красные соколы»

Члены КПСС
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Делегаты XXII съезда КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Командующие ВВС округов